Щелочной элемент — многозначный термин:

 Щелочной элемент
 Щелочной топливный элемент

См. также 

 Топливный элемент